«Банкирша» () — французская кинодрама. В ролях: Роми Шнайдер, Жан-Луи Трентиньян, Бертран Блие, Жан Карме, Тьерри Лермитт.

Сюжет 
Франция конца 20-х  — начала 30-х годов.

В Италии и Германии поднимает голову фашизм, а во Франции приходит к власти Народный фронт, который вводит в правительство левых министров.

В центре политической интриги оказывается мадам Эмма Экерт, владелица банка. Несмотря на то, что активы банка позволяют выплатить всем клиентам по долгам, её арестовывают по обвинению в мошенничестве.

Её предаёт любовник, друзья. На неё оказывают дикий прессинг правительство и судья (Бриали). Она мужественно сопротивляется, объявив голодовку…

В ролях
Роми Шнайдер — Эмма Экерт
Жан-Луи Трентиньян — Орас Ваннистер
Жан-Клод Бриали — Пол Систерн
Бертран Блие
Жан Карме — доктор Верне
Тьерри Лермитт — Деволуй
Клод Брассер — Ларге
Мари-Франс Пизье — Колетт Лекудре
Даниэль Отёй — Дюкло 
Даниель Месгиш — Реми Лекудре
Жак Фабри — Натансон
Ноэль Шатле — Камила Соукрофт

Интересные факты 
Полубиографический фильм воспроизводит судьбу Марты Ханау.
Дистрибьютором в России на лицензионном видео была компания «СКИП Видео».
В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России лента имеет категорию: «Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет».

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1980 года
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы Франсиса Жиро